OLB steht als Abkürzung für:
 Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften in Görlitz, Sachsen
 Oldenburgische Landesbank AG
 Outside Linebacker, Abwehrposition im American Football, siehe Linebacker
 Flughafen Olbia (IATA-Code)

ÖLB steht als Abkürzung für:
 Örtlicher Landwirtschaftsbetrieb

Abkürzung